TV Thathi - emissora de televisão sediada em Ribeirão Preto, São Paulo;
 TV Thathi Campinas - emissora de televisão sediada em Campinas, São Paulo;
 TV Thathi Litoral - emissora de televisão sediada em São Vicente, São Paulo;
 TV Thathi Vale - emissora de televisão sediada em São José dos Campos, São Paulo;

 Ou ainda
 Rede Família - rede de televisão brasileira sediada em Campinas, São Paulo, antiga TV Thathi Campinas (1993–1998)

Desambiguações de televisão